Dinklage steht für:

 Dinklage, Stadt in Niedersachsen

Dinklage ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Dinklage (1868–1941), deutscher Industrieller und Vorstandsvorsitzender der Oldenburger Glashütte
 Erna Dinklage (1895–1991), deutsche Malerin
 Georg Dinklage (1849–1926), deutscher Architekt
 Gerhard Dinklage (1912–1973), Schweizer Komponist, Violinist und Musiklehrer 
 Karl Dinklage (1907–1987), deutscher Archivar, Historiker und Konservator
 Ludwig Dinklage (1892–1966), deutscher Marineschriftsteller
 Peter Dinklage (* 1969), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler

Siehe auch:
 Dincklage